Manuel Mejías puede referirse a:

Manuel Mejías Luján "Bienvenida (I)" (1844-1908), banderillero español;
Manuel Mejías Rapela "Bienvenida (III)" (1884-1964), torero español, hijo del anterior;
Manuel Mejías Jiménez "Manolo Bienvenida" (1912-1938), torero español; hijo del anterior.
Manuel Mejías González y Elena González González (TEQUIERO BICHO)
en:Manuel Mejías